

Sigle 
 Technische Universität – istituto politecnico universitario nei paesi di lingua tedesca
 Tempo universale – scala del tempo basata sulla rotazione della terra
 Testo Unico

Codici 
 TU – codice vettore IATA di Tunisair
 TU – codice FIPS 10-4 della Turchia
 TU – codice ISO 3166-2:BN di Tutong (Brunei)
 TU – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Tukums (Lettonia)

Musica 
 Tú – gruppo musicale canadese
 TU – gruppo musicale statunitense
 Tu – album di Umberto Tozzi del 1978
 Tu/Perdendo Anna – singolo di Umberto Tozzi del 1978
 Tú – singolo di Shakira del 1999, dall'album ¿Dónde están los ladrones?
 TU – album dei TU del 2003
 Tú – singolo dei Kudai del 2007, dall'album Sobrevive
 Tu – singolo di Belle Perez del 2008
 Tu – singolo di Ewa Farna del 2015
 Tū – album degli Alien Weaponry del 2018

Altro 
 Tu – gruppo etnico cinese
 TU – targa automobilistica di Tulln (Austria)
 TU – vecchia targa automobilistica di Trutnov (Repubblica Ceca)
 TU – vecchia targa automobilistica di Titovo Užice (Serbia)
 Tu – vecchio nome di TuStyle, rivista di moda femminile
 Lingua tu (codice ISO 639-3 mjg)

Altri progetti